Rogers Cup 2006 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 1000 для мужчин и 1-я категории WTA для женщин.

Соревнование традиционно проводится на открытых хардовых кортах. Мужской турнир в этом году проводился в Монреале, а женский — в Торонто.

Соревнования прошли с 7 по 13 августа для мужчин и с 14 по 20 августа для женщин.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Рафаэль Надаль
 женский одиночный разряд —  Ким Клейстерс
 мужской парный разряд —  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт
 женский парный разряд —  Анна-Лена Грёнефельд /  Мартина Навратилова

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Роджер Федерер обыграл  Ришара Гаске со счётом 2-6, 6-3, 6-2.
 Федерер выигрывает 7-й одиночный титул в сезоне и 40-й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает во 2-й раз (до этого в 2004 году).
 Гаске сыграл свой 3-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины одиночки 

 Ана Иванович обыграла  Мартину Хингис со счётом 6-2, 6-3.
 Иванович выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации. Эта её дебютная победа на турнирах 1-й категории.
 Хингис сыграла свой 3-й одиночный финал в сезоне и 65-й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины пары 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Кевина Ульетта /  Пола Хенли со счётом 6-3, 7-5.
 Братья Брайаны выигрывают свой 6-й в сезоне и 32-й за карьеру совместный титул в основном туре ассоциации. На этом турнире они побеждает во 2-й раз (до этого в 2002 году).

Женщины пары 

 Мартина Навратилова /  Надежда Петрова обыграли  Кару Блэк /  Анну-Лену Грёнефельд со счётом 6-1, 6-2.
 Навратилова выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 177-й за карьеру в туре ассоциации. На этом турнире она с разными партнёршами побеждает в 6-й раз (до этого в 1981-82, 1985, 2003 и 2005 годах).
 Петрова выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Canada Masters

 ATP Тур 2006 года
 WTA Тур 2006 года

 Серия ATP Masters
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Август 2006 года
2006